Imię i nazwisko Antoni Jurasz nosiły lub noszą m.in.:

 Antoni Jurasz (1847–1923) – polski lekarz otolaryngolog
 Antoni Jurasz (1882–1961) – polski chirurg
 Antoni Jurasz (1922–2011) – polski aktor